«It’s Like That» () — песня, написанная Мэрайей Кэри, Джермейном Дюпри, Мануэлем Сил и Джонтой Остин для десятого студийного альбома The Emancipation of Mimi, изданного в 2005 году. В песне использован хук «it’s like that y’all» из трека американской рэп-группы Run-D.M.C. — «Hollis Crew» (1984) и «Here We Go (Live)» (1983), и носит одно название с другой песней этой же группы. Это был первый сингл с альбома, выпущенный в 2005 году, которому удалось войти в двадцатку лучших хитов в нескольких странах, включая Соединённые Штаты Америки. Песня получила номинацию Грэмми в 2006 году за «Лучшее женское вокальное поп-исполнение».

Первоначально первым синглом с альбома должна была стать спродюсированная Канье Уэстом песня «Stay The Night». Однако, позже было объявлено о том, что это будет песня «Say Somethin'» при участии Snoop Dogg. В конечном счете, планы снова изменились, и «It’s Like That» была выбрана в качестве первого сингла.

Положение в чартах 
«It’s Like That» — один из самых больших коммерческих успехов Мэрайи за последние годы, сингл достиг 16 места в чарте США Billboard Hot 100. Максимальная позиция «It’s Like That» в чарте Hot 100 резко отличается от предыдущих синглов певицы между 2001 и 2004 годами, большинству из которых не удалось войти в Hot 100 и даже в чарт Bubbling Under Hot 100 Singles. Песня оставалась в списке лучших сорока синглов на протяжении пятнадцати недель и заняла 69 место в ежегодном итоговом чарте Hot 100 в 2005 году. Сингл получил золотую сертификацию от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний, став первым золотым цифровым синглом в карьере Мэрайи Кэри.

Сингл был более успешен за пределами Соединённых Штатов Америки и сумел войти в двадцатку лучших в Германии, Италии, Франции и Норвегии, а также в десятку лучших в Австралии и в пятёрку лучших синглов Великобритании, где песня достигла своего максимума на 4 месте.

Ремиксы 
Официальный ремикс Скотта Сторча имел более выраженный восточный мотив в звучании, а в его записи принял участие рэпер Fat Joe. Танцевальные ремиксы с новым вокалом были созданы американским хаус-диджеем Дэвидом Моралесом. Петер Рауофер и Pound Boys (a.k.a. Mayhem & Craig C.) тоже сделали ремиксы на «It’s like That», но их версии не были изданы. Поскольку многие синглы 2005 года не выпускались на компакт-дисках, был издан макси-сингл с ремиксами на двенадцатидюймовой виниловой пластинке. Существует два варианта макси-сингла.

Музыкальный видеоклип 
Режиссёром музыкального видеоклипа стал Бретт Ратнер, который уже имел опыт работы с Мэрайей. Большая часть видео была снята на территории Особняка Greystone в Беверли-Хиллз, где проходила вечеринка главной героини перед свадьбой с Эриком Робертсом. В видеоклипе часть гостей носит маски, среди которых были замечены Брайан Макнайт, Рэнди Джексон, и два рэпера, принявшие участие в записи песни: Дюпри и Fatman Scoop. В завершающей части песни Мэрайя подпевает рэперу Fatman Scoop, когда главная героиня замечает среди гостей своего экс-возлюбленного (играет Уэнтуорт Миллер). Клип заканчивается кульминационным моментом, который одновременно является началом музыкального видео ко второму синглу «We Belong Together» (два видеоклипа были сняты одновременно).

Список композиций 
CD сингл для Европы/Великобритании
 «It’s Like That» (Main Version) — 3:25
 «It’s Like That» (David Morales Radio Mix) — 3:27

CD макси-сингл для Австралии/Европы
 «It’s Like That» (Main Version) — 3:25
 «It’s Like That» (No Rap) — 3:24
 «It’s Like That» (David Morales Club Mix) — 8:27
 «It’s Like That» (David Morales Classic Mix) — 8:58
 «It’s Like That» (Stereo Experience) — 10:45

CD макси-сингл для Японии
 «It’s Like That» (Main Version) — 3:25
 «It’s Like That» (No Rap) — 3:24
 «It’s Like That» (David Morales Radio Mix) — 3:27
 «It’s Like That» (David Morales Club Mix) — 8:27

Чарты

Высшие места

Продажи и сертификации

Преемственность

Примечания 

Песни Мэрайи Кэри
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs